Centre Médical de Jette - Medisch Centrum Jette
 Central Motorway Junction
 CMJ Holdings, een media- en muziekbedrijf in New York
 College Media Journal, een tijdschrift
 CMJ Music Marathon, een muziekfestival